Il gruppo della lapieite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della lapieite 
 Lapieite
 Malyshevite
 Mückeite

Note 

Lapieite